

Cinema 
Easy Money – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Easy Money – cortometraggio del 1914 diretto da Phillips Smalley
Easy Money – cortometraggio del 1914 diretto da Albert W. Hale
Easy Money – cortometraggio del 1915 prodotto dalla L-KO Kompany
Easy Money – cortometraggio del 1915 diretto da Theodore Marston
Easy Money – film del 1917 diretto da Travers Vale
Easy Money – film del 1919 prodotto dalla Selznick Pictures Corporation
Easy Money – film del 1925 diretto da Albert Rogell
Easy Money – film del 1934 diretto da Redd Davis
Easy Money – film del 1936 diretto da Phil Rosen
Easy Money – film del 1948 diretto da Bernard Knowles
Soldi facili (Easy Money) – film del 1983 diretto da James Signorelli

Musica 
 Easy Money – brano dei King Crimson tratto dall'album Larks' Tongues in Aspic del 1973
Easy Money – album di Frankie Miller del 1980
Easy Money – EP di Radium del 1998
Easy Money – album di John Anderson del 2007
Easy Money – singolo di Johnny Marr del 2014

Televisione 
 Easy Money – serie televisiva statunitense